Un molinar és un conjunt de molins o un lloc on abunden els molins, generalment de vent.
 Es pot tractar de:
Molins d'aigua, per extreure aigua del subsol.
 Molins de molta, per moldre gra, generalment blat.
 El terme ha generat diversos topònims, principalment:
 El Molinar, barri de Mallorca.
 El Molinar, paratge d'Alcoi.